

Бродалбін — місто, штат Нью-Йорк
 Бродалбін — селище, штат Нью-Йорк